Кубок России по международным шашкам среди мужчин 2013 года в быстрой программе проходил одновременно с женским турниром 22 февраля в городе Ишимбае, Башкортостан. Соревнования одновременно являлись отборочными к основной программе Кубка. Приняло участие 30 спортсменов (из них 6 международных гроссмейстеров), отбирались 16.

Чемпионом стал Александр Георгиев (Башкортостан) — 15 очков (коэф. 78), серебро у Алексея Чижова (Удмуртия) — 15 очков (коэф. 75). Бронзовым призёром стал Гетманский Александр (Тульская область) — 13 очков.

Главная судейская коллегия 
Главный судья — арбитр ФМЖД Мельников, Александр Павлович

Главный секретарь — арбитр ФМЖД Ишимбаев, Ринат Сахиуллович

Из Регламента 
Контроль времени: 10 минут на партию + 5 сек. на ход каждому участнику.

Распределение мест производится по количеству набранных очков, набранными участниками соревнований.
В случае равенства очков применяются следующие критерии:
 коэффициент Солкофа (сумма очков, набранных соперниками, без учета наибольшего и наименьшего результатов);
 усечённый коэффициент Солкофа (сумма очков, набранных соперниками, без учета наименьшего результата);
 сумма очков, набранных соперниками, без учета 2-х наименьших результатов;
 сумма очков, набранных соперниками, без учета 3-х наименьших результатов и т.д;
 результат по итогам молниеносной программы.

Турнирная таблица 
Легенда.
К1, К2 — коэффициенты

В графе со знаком / первое число — номер соперника, второе — результат (0,1,2).

2013 год в шашках
События 22 февраля
Кубок России по международным шашкам
Соревнования по международным шашкам в Ишимбае
Февраль 2013 года
Спорт в России в 2013 году
2013 год в Башкортостане